Fvt eller fvt kan syfta på:

 Fvt – en historisk epok under järnåldern, se Folkvandringstiden
 fvt eller f.v.t. – en beteckning för årtal enligt den Gregorianska kalendern, avsedda att inte vara kopplade till kristendomen, se Före vår tideräkning